Ильичёвское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Николаевского района Волгоградской области.

Административный центр — село Путь Ильича.

История 
Ильичевское сельское поселение образовано 14 февраля 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1005-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Николаевского района Волгоградской области